Resultats del Gran Premi de Portugal de Fórmula 1 de la temporada 1988, disputat al circuit d'Estoril el 25 de setembre del 1988.

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 17. 411

 Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 21. 961 (a la volta 31)

Referències 
 

Portugal
1988